HMS „Campbeltown” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Campbeltown:
 HMS „Campbeltown” – niszczyciel typu Town otrzymany od US Navy w 1940 (ex-USS „Buchanan”), zdetonowany podczas rajdu na Saint-Nazaire w 1942.
  – fregata rakietowa typu 22 zwodowana w 1987, wycofana ze służby w 2011.

Przypisy 

Campbeltown